Příjmení Michlovský, přechýleně Michlovská, nosí více osobností:

 Jakub Michlovský (* 1986) – český novinář
 Karel Michlovský (1918–1998) – bývalý český fotbalista
 Ondřej Michlovský (1868–1936) – moravský politik a poslanec za Rakouska-Uherska
 René Michlovský (* 1927) – bývalý český fotbalový brankář, agent Státní bezpečnosti a vynálezce

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení